Фа́рия () — португалоязычные фамилия и топоним:

Топоним 
 Фария — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Замок Фария — средневековый замок во фрегезии Перейра города Барселуш округа Брага Португалии.

Фамилия 
 Соарес де Фария, Фабрисио Бруно (род. 1996) — бразильский футболист, защитник.
 Фария, Бетти (род. 1941) — известная бразильская актриса, продюсер.
 Фария, Жозе (1933—2013) — бразильский футболист и тренер.
 Фария, Режиналду (род. 1937) — бразильский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и композитор.
 Фария, Родриго (род. 1977) — бразильский футболист.
 Фария-и-Соза, Мануэл де (1590—1649) — португальский историк, писатель и поэт эпохи Возрождения.

См. также 
 Фариа